Імператор Ґо-Момодзо́но (, ґо-момодзоно тенно; 5 серпня 1758 — 6 грудня 1779) — 118-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 23 травня 1770 — 6 грудня 1779.

Біографія 
Імператор Ґо-Момодзоно народився 23 вересня 1771 року. Він був перший сином Імператора Момодзоно. Матір'ю хлопчика була Ітідзьо Томіко, донька великого державного міністра Ітідзьо Канеки. Новонародженому дали ім'я Хідехіто.

9 червня 1759 року принца проголосили спадкоємцем престолу. У 5-річному віці він втратив батька. Зважаючи на малий вік спадкоємця, монарший трон тимчасово посіла принцова тітка і старша сестра покійного правителя Тосіко, яка прийняла ім'я Імператора Ґо-Сакураматі. 6 квітня 1768 року вона надала принцу титул Великого сина Імператора, а в грудні 1769 року склала з себе повноваження і передала небожу престол. 23 травня 1770 14-річний принц пройшов інтронацію і став новим Імператором Японії.

Імператор Ґо-Момодзоно був хворобливим, тому державними справами не займався. За своє коротке життя він склав «Щоденник Імператора Ґо-Момодзоно» у 8 книгах та збірку японської поезії «Оцінки монарха Ґо-Момодзоно».

Імператор мав лише одну доньку Йосіко. Для збереження династії він зробив своїм названим сином Морохіто з дому принців Кан'їн і проголосив його спадкоємцем. Згодом Йосіко стала дружиною Моріхіто, майбутнього Імператора Кокаку.

6 грудня 1779 року Імператор Ґо-Момодзоно помер у 22-річному віці. Його поховали в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії .

Імператори Японії